Slick (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
Slick (band), een profielloze band die wordt gebruikt bij het racen
Grace Slick (1939), een Amerikaanse popzangeres